Tarek Thabet (Gabès, 16 de agosto de 1971) é um ex-futebolista profissional tunisiano, defensor, atualmente treinador, como jogador atuou apenas, pelo Espérance Sportive de Tunis.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Futebolistas do Espérance Sportive de Tunis
Jogadores da Seleção Tunisiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Treinadores de futebol da Tunísia
Treinadores do US Ben Guerdane